Pa Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nan Jiang (vattendrag i Kina, Sichuan), 
 Ba He (vattendrag i Kina, Hubei), 
 Ba He (vattendrag i Kina, Shaanxi, lat 34,44, long 109,02), 

Robotskapade Kinaförgreningar